25418 Deshmukh – asteroide della fascia principale
 Riteish Deshmukh – attore indiano